Il singolare  del Riviera di Rimini Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Paolo Lorenzi ha battuto in finale Federico Delbonis 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Marsel İlhan (primo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno, ritiro)
  Paolo Lorenzi (campione)
  Grega Žemlja (primo turno)

 Federico Delbonis (finale)
 Steve Darcis (ritiro)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Adrian Ungur (quarti di finale)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Riviera di Rimini Challenger 2010